

Aviazione 
 Volo Aeroflot 5003 (1967) – incidente aereo avvenuto nel gennaio 1967 nei pressi dell'aeroporto di Novosibirsk-Tolmačëvo, in Russia.
 Volo Aeroflot 5003 (1977) – incidente aereo avvenuto nel febbraio 1977 vicino a Mineral'nye Vody, in Russia.